Die 1. fotbalová liga 1988/89 war die 58. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 9. August 1988 und endete am 14. Juni 1989.

Meister wurde Titelverteidiger Sparta ČKD Prag.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele. Die zwei letzten Teams stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1988/89
Fußballsaison 1988/89